Vampire kan avse:
 de Havilland Vampire – det andra jetflygplanet som togs i bruk av brittiska flygvapnet
 Vampire: The Masquerade – ett rollspel från företaget White Wolf
 Vampire the Eternal Struggle – ett samlarkortspel som ges ut av White Wolf

Se även
 Vampyr
 Vampyrfladdermus